Ишалино — название нескольких населённых пунктов:

 Ишалино — деревня в Мечетлинском районе Республики Башкортостан.
 Ишалино — деревня в Дербишевском сельском поселении Аргаяшского района Челябинской области.
 Ишалино — озеро у деревни Ишалино.
 Ишалино — посёлок в Ишалинском сельском поселении Аргаяшского района Челябинской области. 
 Ишалино — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги